Michael Joseph Jackson, cantor conhecido como Rei do Pop.
 Michael Joseph François Scheidweiler, botânico belga.
 Michael Joseph Owens, inventor estadunidense.
 Michael Joseph Anderson Sr., cineasta inglês.
 Michael Joseph Anderson Jr., ator inglês, filho de Michael Anderson Sr.
 Michael Joseph Begovich, ator estadunidense.